

Persone 
 Filippo Piccone (1961) – politico italiano
 Giuseppe Piccone (XIX-XX secolo) – ceramista italiano

Altro 
 Piccone – arnese manuale